

Cinéma et télévision

 Greta, un téléfilm polonais réalisé par Krzysztof Gruber en 1986 ;
 Greta (According to Greta), un film américain réalisé par Nancy Bardawil en 2009 ;
 , un film américain réalisé par Neil Jordan en 2018.

Forme dérivée de Margaretha
Greta, lorsqu'il est utilisé comme nom ou prénom, dérive de la contraction de Margaretha, forme allemande du prénom Marguerite (prénom).

Prénom de personnages célèbres
Greta Garbo, actrice américano-suédoise 
Greta Schröder, une actrice allemande
Greta Fernández, une actrice espagnole
Greta Thunberg, militante suédoise

Toponyme

Australie 
Greta West, une ville de la province de Victoria
Greta (district), un district de Victoria

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Greta, cours d’eau de l’Île du Sud

Acronyme
 Greta, groupements d'établissements publics locaux d'enseignement de formation continue pour adultes, dépendant du Ministère de l'éducation nationale, en France.
 Groupe d'experts contre la traite des êtres humains

Autre
 Greta, un genre d'insecte
 Greta, une ancienne barge de la Tamise de 1891

Voir aussi
Margaret, Margo, Margueritte

Homonymie de prénom